Il gruppo della modderite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della modderite 
 Cherepanovite
 Modderite
 Ruthenarsenite
 Westerveldite

Note 

Modderite